Ниже приведён список компьютерных игр, использующих игровой движок Unreal Engine производства компании Epic Games. Помимо применения в играх движки Unreal часто используются также для создания трёхмерной анимации и спецэффектов в кинофильмах, а также для разработки различных обучающих программ, таких как презентации и 3D-путеводители.

Компьютерные игры

Unreal Engine 1

Unreal Engine 2

Unreal Engine 3 

Ранее предполагалось что Too Human будет использовать движок Unreal Engine 3, однако Silicon Knights отказались от его использования, обвинив Epic Games в не предоставлении должных средств разработки. Используемый движок изменённый Unreal Engine 3.

Ранее предполагалось что Dark Sector будет использовать движок Unreal Engine 3, однако Digital Extremes отказались от его использования, объяснив тем, что движок плохо совместим с PlayStation 3. Компанией был разработан собственный движок Evolution Engine, который предлагается к лицензированию сторонним компаниям.

Unreal Engine 4

Unreal Engine 5

Перешедшие на коммерческую основу

Образовательные приложения

Unreal Engine 1 
 Unrealty — (1998) Perilith Industrielle
 Virtual Florida Everglades National Park
 Virtual Notre Dame Cathedral — (1999) Digitalo Studios, Inc.
 Long Island Technology Center
 Heartland Business Center
 HypoVereins Bank
 Virtual Graz of Australia
 Virtual International Space Station

Unreal Engine 2 
 The Art Institute of Pittsburgh
 Bentheim interior design

По состоянию на октябрь 2007, более 500 компаний использовали Unreal Engine 2 Runtime для создания образовательных программ.

Unreal Engine 3 
 Centennial College
 Digital Media Arts College
 Expression College for Digital Arts
 Louisiana State University in Shreveport
 The Art Institute of California
 The Jim Henson Company
 University of Advancing Technology

 Обработка CG-анимации 

 Unreal Engine 3 
 Мультипликация и кино
 HDFilms, Warner Brothers — Chadam
 Nickelodeon — Lazy Town Архитектура

 HKS''

Примечания 

Списки компьютерных игр